BAV peut faire référence à :
 en médecine
 bloc atrio-ventriculaire, un défaut de transmission de l'influx électrique entre les oreillettes et les ventricules du cœur, selon la liste d'abréviations en médecine ;
 bronchoalveolite ;
 baisse de l'acuité visuelle ;
  ;
 Bibliothèque apostolique vaticane.
 Les Brigades des Agressions et Violences (BAV), sont les ancêtres de la Brigade anti-criminalité 

Bav peut faire référence à :
 Bien à vous, en langage SMS ou dans des courriels, une formule de politesse.